Název Meziříčko má více obcí:
 Meziříčko (Letovice) – část města Letovice v okrese Blansko
 Meziříčko (okres Třebíč) – obec v okrese Třebíč
 Meziříčko (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Horní Meziříčko – obec v okrese Jindřichův Hradec

Podobné názvy 
 Meziříčí

Externí odkazy